Crnča je lahko:
 Crnča, Bosna in Hercegovina
 Crnča, Srbija
 Crnča, Črna gora